Echizen pode referir-se a vários locais no Japão: 

 Província de Echizen - uma antiga província do Japão.
 Echizen (Fukui) - uma vila no Distrito de Nyū, Fukui. 
 Echizen (cidade) - uma cidade na província de Fukui.
 Echizen Kani - Espécie de Caranguejo marítimo da região de Echizen-Cho.
 Echizen Soba 
 Echizen Washi 
 Echizen, Antiga Cidade de Takefu
 Echizen, Antigo Vilarejo de Imadate

Desambiguação